Název Stará hora nese více vrcholů:

 Stará hora (340 m) – vrchol jihozápadně od Radějova v okrese Hodonín
 Stará hora (351 m) – vrchol ssv. od Mikulova v okrese Břeclav
 Stará hora (415 m) – vrchol severovýchodně Zdravé Vody v okrese Hodonín
 Stará hora (Brdská vrchovina) (665,1 m) – vrchol v Brdech, západně od Hořic v okrese Plzeň-jih
 Stará hora (Krkonoše) – 896 metrů vysoký vrchol severozápadně od Horního Maršova v okrese Trutnov
 Stará hora (Hrubý Jeseník) – 1045 metrů vysoký vedlejší vrchol západně od Heřmanovic na hranici okresu Bruntál a okresu Jeseník
 Stará hora (Pezinok) – asi 255 metrů vysoký vrch a vinohradnický hon u města Pezinok na jihozápadě Slovenska
 Stará hora (Starohorské vrchy) – 964 metrů vysoký vrchol východně od Starých Hor v okrese Banská Bystrica na Slovensku